Carlos Alberto Gómez Benítez (* 9. Juni 1977) ist ein andorranischer Fußballspieler.

Gómez Benítez spielte für den UE Sant Julià. Außerdem wurde er 1999 einmal in die Nationalmannschaft Andorras berufen.

Weblinks 
 

Fußballnationalspieler (Andorra)
Fußballspieler (UE Sant Julià)
Andorraner
Geboren 1977
Mann